Город грехов:
 Город грехов () — прозвище вымышленного города Бэйсин-Сити из комиксов и серии фильмов, давшее названием этому циклу и этой серии фильмов. «Город грехов» — цикл графических новелл (комиксов) американского писателя и художника Фрэнка Миллера.
 «Город грехов» — художественный фильм 2005 года, экранизация трёх новелл Фрэнка Миллера из одноимённого цикла. Режиссёр — Роберт Родригес совместно с самим Миллером.
 «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» — сиквел художественного фильма «Город грехов», вышедший в 2014 году. Режиссёры: Роберт Родригес и Фрэнк Миллер.